Димитър (Димко) Анастасов Робев е български общественик и търговец, деец на Българското възраждане в Македония.

Биография 
Робев е роден в 1822 година в Охрид, Османската империя, днес Северна Македония. Роден в известната възрожденска фамилия Робеви, син е на Анастас Робев и брат на Никола Робев, а Ангел Робев му е чичо. Димитър получава образованието си в Янина и Атина (1842). Работи като търговец в търговската кантора „Робеви“ до 1950, а между 1853 - 1860 година работи във виенския клон на търговската фирма. Около 1860 година се връща в Битоля и заедно с Константин Мишайков и други оглавява българската просветна и църковна борба с гърцизма в Битоля. Димитър Робев е избиран за член на мюсесарифския съвет и на епархилния съвет. Възглавява българската община в Битоля, основана в 1869 година, и се застъпва за освобождението на братя Миладинови от затвора. Спомага за освобождението и на българския учител Търпо Поповски от затвора в Корча. На 19 март 1877 година е избран за депутат в битолския меджлис

На 19 март 1877 година е избран за депутат в османския парламент. Участва в избора на екзарх Йосиф I в 1877 година. Робев подпомага откриването на български учлища и църкви в Битолско и различни краища на Македония.

През 1878 – 1886 година работи със зет си Сотир Кецкаров в представителството на фирмата в Лайпциг. След това се завръща в Битоля.

Умира в 1890 година и е погребан в олтара на църквата „Света Богородица“.

Фамилия

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Охрид
Български общественици от Македония
Робеви
Български възрожденци
Български предприемачи от Македония
Български търговци
Българи в Лайпциг
Членове на Битолската българска община
Починали в Битоля